

Persone

Artisti 
 Lorenzo De Castro (1677-1764) – compositore italiano
 Felipe de Castro (1711-1775) – scultore spagnolo
 Théophile Bellando de Castro (1820-1903) – notaio, poeta e musicista monegasco

Letterati 
 Diego Sandoval de Castro (1516-1546) – poeta italiano
 Guillén de Castro (1569-1631) – drammaturgo spagnolo
 Salvador Bermúdez de Castro (1817-1883) – diplomatico e poeta spagnolo
 Giovanni De Castro (1837-1897) – giornalista, scrittore, drammaturgo, storico e docente italiano
 Rosalía de Castro (1837-1885) – poetessa e scrittrice spagnola
 Antônio de Castro Alves (1847-1871) – poeta brasiliano
 Ana de Castro Osório (1872-1935) – scrittrice, pedagoga e attivista portoghese
 José Maria Ferreira de Castro (1898-1974) – scrittore portoghese
 Diego De Castro (1907-2003) – storico, scrittore e statistico italiano

Politici 
 Cristóbal Vaca de Castro (1492-1566) – politico spagnolo
 Lope García de Castro (1516-1576) – politico spagnolo
 Luca Grimaldi De Castro (1530-1611) – doge della Repubblica di Genova
 Fernando Ruiz de Castro (1548-1601) – politico spagnolo
 Pedro Fernández de Castro (1560-1622) – politico spagnolo
 Francisco Ruiz de Castro (1579-1637) – politico spagnolo
 Pedro Antonio Fernández de Castro (1634-1672) – politico spagnolo
 Pedro de Castro  (1685 circa-1741) – militare e politico spagnolo
 Román Baldorioty de Castro (1822-1889) – politico portoricano
 Joaquim Pimenta de Castro (1836-1918) – politico portoghese
 José de Castro (1868-1929) – giornalista, avvocato e politico portoghese
 Álvaro de Castro (1878-1928) – politico portoghese
 Noli de Castro (1949) – giornalista e politico filippino
 Paolo De Castro (1958) – politico, economista e agronomo italiano

Religiosi 
 Juan de Castro o Giovanni De Castro (1431-1506) – cardinale e vescovo spagnolo
 Rodrigo de Castro Osorio (1523-1600) – cardinale e vescovo spagnolo
 Rodrigo Luis de Borja y de Castro-Pinós (1524-1537) – cardinale spagnolo
 Pedro de Castro (1535-1609) – vescovo portoghese
 Manuel Monteiro de Castro (1938) – cardinale e vescovo portoghese
 Antônio de Castro Mayer (1904-1991) – vescovo brasiliano

Sportivi 
 José Geraldo de Castro detto Zé Geraldo (1950) – cestista brasiliano
 Neimar José Valadares de Castro detto Neimar (1964) – giocatore di calcio a 5 brasiliano
 Frederico de Castro Roque dos Santos detto Freddy (1979) – calciatore angolano
 Pedro Miguel de Castro Brandão Costa (1981) – calciatore portoghese
 Custódio Miguel Dias de Castro detto Custódio (1983) – calciatore portoghese
 Sheilla de Castro (1983) – pallavolista brasiliana
 Juliana de Castro (1985) – pallavolista brasiliana
 Carlos Eduardo de Castro Lourenço detto Rincón (1987) – calciatore brasiliano

Altre attività 
 Inés de Castro (1320/1325-1355) – nobildonna spagnola
 Giovanna de Castro (1340 circa-1374) – nobildonna spagnola
 João de Castro (1500-1548) – esploratore portoghese
 Léon de Castro (...-1580) – teologo spagnolo
 Mariano Álvarez de Castro (1749-1810) – militare spagnolo
 Josué de Castro (1908-1973) – attivista brasiliano
 Camilla de Castro (1979-2005) – attrice pornografica brasiliana

Storia 
 De Castro – famiglia patrizia genovese

Pagine correlate 
Castro – pagina di disambiguazione
Di Castro – pagina di disambiguazione
Castri